Crambe  – genere di piante della famiglia delle Brassicaceae
Crambe  – genere di spugne della famiglia delle Crambeidae